Youth League (engl. für Jugendliga) bezeichnet:

 A-League National Youth League, eine australische Fußball-Liga
 ANC Youth League, Jugendorganisation des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC)
 UEFA Youth League, ein europäischer Fußballvereinswettbewerb

Siehe auch:

 European Youth Basketball League, internationale Liga für Basketball
 Somalische Jugendliga (Somali Youth League), erste politische Partei Somalias
 Champions League (Begriffsklärung)